Stan Knows Best, titulado Stan Sabe Mas en Latinoamérica y Stan sabe mucho España, es el tercer episodio de la serie American Dad, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
"Hayley se hace estríper después de que Stan se opone a un chico con el que sale; Steve convence a Roger para que pretenda ser su hermana, llena de quemaduras, y, de esta manera, una chica hermosa le tenga lástima.Mientras que Stan, Francine, Roger y Klaus juegan a nombrar las partes de una pistola, Hayley entra a la habitación, con el cabello teñido de verde para una reunión del Partido Ecologista. Cuando Hayley se niega a cambiarse el color del cabello, Stan entra sin permiso a su habitación esa noche y le corta todo el cabello usando unas tijeras. Cuando Hayley se levanta a la mañana siguiente, completamente pelada, enfrenta a su padre, que le ofrece una gran variedad de pelucas. Hayley le ordena a su padre que no se meta en su vida y sale furiosa. Stan empieza a preocuparse cuando se entera de que Hayley tiene novio. Francine le propone a Stan que invite al chico a cenar a la casa. En la cantina de la escuela, Steve intenta seducir a una chica hermosa, pero solo recibe una patada en la entrepierna. 

Steve le cuenta a sus amigos que no sólo va a conseguir una cita para el próximo baile escolar, sino que también va a ""tocar unos pechos"" Como prueba, va a volver con un corpiño de ella. Stan y Francine cenan con Hayley y su novio, Jeff. La cena es un éxito y Jeff luego le pide a Hayley que viva con él. De repente, la claraboya se hace pedazos y, por una soga, bajan hombres vestidos de negro. Los hombres meten a Hayley en una bolsa y un helicóptero se la lleva rápidamente. Resulta que Stan y Francine son los responsables por el secuestro. Stan le dice a Hayley que Jeff no es para ella y le prohíbe volver a verlo. Hayley consigue desatarse y sale corriendo a buscar a Jeff. Les dice a sus padres que se va a mudar con él. Hayley se da cuenta, horrorizada, de que Jeff vive en su camioneta. Hayley le cuenta a Jeff que quiere huir de sus padres, pero cuando él arranca la camioneta, el motor hace ruidos extraños y se apaga, y ellos quedan varados en frente de la casa de los Smith. Stan predice que muy pronto Hayley volverá de rodillas. 

Un tiempo después, Stan y Francine encuentran un bulto bajo el cubrecama de la habitación de Hayley. Es Roger, que está cansado de esconderse en el ático, que es muy frío. Francine le pide a Stan que se disculpe con Hayley por su comportamiento, pero él se niega. En lugar de eso, contrata a un payaso y unos animales de granja, pero su plan no logra conquistar a Hayley. Steve mira a Frankel, un chico común que anda con dos chicas lindas. Steve se pregunta cuál es el secreto de Frankel y Snot le comenta cuál es el ""factor de lástima"" de Frankel: su hermanito perdió un brazo en un accidente con una telesilla. En el trabajo, Jackson le dice a Stan que tal vez sería mejor acercarse a Hayley en persona y decirle cuánto quiere que ella vuelva a casa. Stan, en cambio, se disfraza de ruso y consigue un puesto de embolsador en un supermercado. El truco no logra engañar a Hayley, que le pide que no la moleste. Cuando Hayley le da al cajero su tarjeta de crédito, Stan se la arrebata. Hayley le dice a Stan que, igual, no quiere su dinero. Steve se acerca a una chica linda, de segundo año, e inventa una historia: dice que su hermana tiene quemado el noventa y nueve por ciento del cuerpo. Steve convence a Roger de hacerse pasar por Hayley, llena de cicatrices horrorosas. 

Cuando Kim va a la casa, está realmente conmovida por las cosas lindas que dice Roger de su ""hermano"". Steve le pide a Kim que vaya con él al baile y ella acepta. Hayley se entera de que sólo tiene tres días para juntar el dinero para pagar la matrícula de su universidad. Como le quedan pocas opciones, Hayley empieza a trabajar como camarera en un club/bar de desnudistas. Cuando un tipo de mala pinta la convence de que las estríperes tienen más beneficios y oportunidades, Hayley decide hacerse estríper. Stan queda horrorizado cuando encuentra a Hayley bailando en un club de desnudistas. Lo enfrenta a Jeff, que dice que no sabía nada de la nueva profesión de Hayley. Stan y Jeff se dirigen al club y tratan de llevársela a rastras. Hayley protesta y hace que otras estríperes - vestidas de pastorcita, mujer policía, enfermera, obrera y mucama francesa - se enfrenten a ellos.  

Poco después, comienza la pelea entre Stan, Jeff y las estríperes. Kim hace que la ""hermana de Steve"" se interese en parecer más femenina. Steve se pone más inquieto: lo único que quiere es ir al baile y besuquearse con Kim / hacer cosas con Kim. Steve y Roger comienzan a pelearse. Kim, horrorizada, sale corriendo de la casa. Steve cae en la cuenta de que tendrá que decirles a sus amigos que es un fracasado. Roger siente lástima por Steve y le tira el corpiño de Kim, que ella le había prestado. Steve está eufórico. En el club de desnudistas, Francine le pone punto final a la pelea. Le dice a Stan que debería seguir los consejos de las estríperes y dejar que Hayley cometa sus propios errores. Poco después, mientras Hayley se desnuda ante el público, Stan y Francine tiran dinero al escenario. Cuando a Hayley se le sale la peluca, la muchedumbre la abuchea. Humillada, Hayley se va corriendo. Luego, Jeff y ella salen en una cita, pero no saben que Stan los hace vigilar."

Episodios de American Dad